Mara est un nom propre ou parfois commun qui peut faire référence à :

Prénom 

Mara est un prénom féminin ou masculin, dérivé de Marie, fêté principalement le 15 août et localement le 26 août.

Personnes

Nom 

 Aboubacar Sidiki Mara (1977-), syndicaliste et homme politique guinéen,
 Audrey Crespo-Mara (1976-), journaliste française.
 
 Kate Mara (née en 1983), actrice américaine.
 Lala Mara (1931-2004), cheffe autochtone et femme politique fidjienne.
 Michele Mara (1903-1986), coureur cycliste italien.
 Moussa Mara (né en 1975), homme politique malien.
 Paul Mara (né en 1979), joueur de hockey sur glace américain.
 Pol Mara (1920-1998), peintre et dessinateur belge.
 Rooney Mara (née en 1985), actrice américaine.
 Sayon Mara (1984 - ), homme politique guinéen
 Sékou Mara (né en 2002), footballeur français.
 Sri Mara (fl. 192), premier souverain du Royaume de Champā.

Pseudonyme ou surnom 
 Mara bar Sérapion, auteur d'une lettre à son fils en syriaque conservée dans un manuscrit.
 La Mara, chanteuse d'opéra allemande.
 Mara, pseudonyme de Margaux Kindhauser (née en 1983), auteure suisse de bande dessinée.
 Mara, surnom de Martti Ahtisaari, président de la République finlandaise de 1994 à 2000.
 Mara, pseudonyme de l'auteure du Journal d'une femme soumise.

Prénom 
 Mara Goyet (née en 1973), écrivaine et enseignante française
 Māra Lisenko (1986-), auteure-compositrice-interprète et chanteuse lettone, leader du groupe de death metal MĀRA.

Religions, mythes et légendes 
 Mara, un mauvais esprit dans le folklore scandinave, qui provoquait les terreurs nocturnes.
 Mara, la déesse suprême de l'ancienne religion lettone.
 Mara, la déesse hindoue de la mort.
 Māra, le « démon » qui essaya de tenter Gautama Bouddha dans le bouddhisme.

Personnages de fiction 
 Mara : héroïne de la saga en bande dessinée Mara en 5 volumes (Tabou éditions).
 Mara : princesse-sorcière dans la saga La Quête de l'oiseau du temps.
 Dame Mara des Acoma, l'héroïne de La Trilogie de l'empire.
 Mara, Fille Sauvage : personnage du film du même nom réalisé par Mario Camerini (1950).
 Mara, deuxième compagne de Henry Miller dans Sexus (1949) premier tome de La Crucifixion en rose.
 Mara Chaffee, personnage du film Le Village des damnés.
 Mara Jaffray dans Anubis.
 Mara, le dieu éploré des Maragues disparus, dans les séries de David Eddings (La Belgariade et La Mallorée).
 Mara, personnage secondaire dans L'annonce faite à Marie de Paul Claudel.
 Mara, personnage de la société Éloïe qui recueille le voyageur temporel dans La Machine à explorer le temps (2002).
 Mara est la déesse de l'amour et de la compassion dans le jeu vidéo Skyrim.
 Mara, déesse de l'amour dans la série de jeux The Elder Scrolls.
 Mara Jade, personnage de Star Wars Légendes créé par Timothy Zahn.
 Mara Sov, reine des Éveillés du Récif, dans le shooter-looter Destiny.
 Mara, ancienne She-Ra dans la série She-Ra et les Princesses au pouvoir

Toponymie 
 Mara, est un nom de famille en Guinée généralement (pour ne pas dire exclusivement) utilisé chez les Kourankos et les Kissis ;
 Mara, une commune italienne de la province de Sassari ;
 Mara est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon.
 Mara, une région de Tanzanie ;
 La Mara, une rivière coulant au Kenya et en Tanzanie ;
 La Mara, une rivière coulant dans le județ de Maramureș, en Roumanie ;
 Mara : l'une des 21 municipalités de l'État de Zulia au Venezuela ;
 Le lac Mara est un lac de Colombie-Britannique, au Canada.

Noms communs 
 Les maras, des gangs originaires d'Amérique centrale, particulièrement actifs au Salvador, au Honduras et au Guatemala.
 dont la Mara Salvatrucha (ou Mara).
 Le mara ou lièvre de Patagonie, un rongeur du genre Dolichotis.
 Le mara (Neonauclea forsteri) est une espèce d'arbre polynésien.
 Mara, un cépage Suisse.
 Mara, un mot signifiant « femme », « mère » ou « marâtre », dans la langue tchadienne la plus généralement parlée dans le sud du Tchad et dans la capitale Ndjamena. Ce mot est aussi utilisé dans le sud de la Tunisie, à Tozeur. Sa signification ne change pas.
 Le mara (ou lakher), une langue tibéto-birmane parlée dans l'État du Mizoram, en Inde et en Birmanie.

Marques commerciales 
 Mara des bois, la marque commerciale déposée d'une variété de fraise mise au point par la Société Civile d'Exploitation Agricole Marionnet.

Médias 
 Mara, film d'horreur américain réalisé par Clive Tonge, sorti en 2018.

Références

Voir aussi 
 Marah, lieu des eaux amères dans le Sinaï, dont parle le livre biblique de l'Exode.

Homonymie de patronyme